Гран-при России 2019 года (; ) — автогонка, шестнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 27—29 сентября на трассе «Сочи Автодром» в Сочи, Россия. Это был 16-й этап сезона 2019 и 6-й Гран-при России в рамках чемпионатов «Формулы-1».

В сезоне-2019 команда Mercedes впервые приехала на этап не главным фаворитом. Все победы после летнего перерыва достались Ferrari, на тренировках и в квалификации в Сочи пилоты Скудерии тоже были быстры.

Как и год назад, пятеро гонщиков потеряли позиции на стартовом поле. В Honda решили заменить моторы на всех машинах и отбыть штрафы в Сочи, чтобы избежать их на домашнем этапе в Судзуке. Ферстаппен и Гасли потеряли по пять мест на старте.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 65 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 133 очка преследующую их Ferrari.

Шины 
Шинники привезли в Сочи более жёсткие шины, чем год назад – в роли Hard, Medium и Soft использовались шины С2, С3 и С4. Хэмилтон, Боттас, Стролл, Райкконен, Гасли, Расселл, Кубица и Александр Албон стартовали на Medium, Квят – на Hard, остальные начинали гонку на Soft.

Тренировки 

Первую сессию выиграл Шарль Леклер. Во второй сессии в пятницу первым был Макс Ферстаппен. Лучшее время в субботней сессии как и в первой пятничной показал Леклер.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +22…21С, трасса +31…29С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|-
!colspan="8"|Стартовая решетка на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Макс Ферстаппен получил штраф в пять позиций за незапланированную замену элемента силовой установки.
  Пьер Гасли получил штраф в пять позиций за незапланированную замену элемента силовой установки.
  Роберт Кубица должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Однако из за штрафа у других гонщиков стартовал 18.
  Александр Албон получил штраф в пять позиций за незапланированную замену элемента силовой установки, но из-за ошибки и вылета в квалификации стартовал с пит-лейна
  Даниил Квят должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Не показал времени в первой части квалификации, но получил разрешение участвовать в гонке, поскольку его время на тренировках соответствовало правилу 107 %.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21…22С, трасса +34…33С

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:35,761, поставлен на 51 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Комментарии 

  Льюис Хэмилтон заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Кевин Магнуссен финишировал восьмым, но получил 5 секунд штраф за то, что покинул трассу, получил преимущество и не вернул его в соответствии с инструкциями.
  Кими Райкконен получил штраф в виде проезда по пит-лейну за фальстарт.
  Роберт Кубица был снят с гонки, чтобы сохранить ресурс деталей машины.
  Джордж Расселл вылетел с трассы, проблема с машиной привела к блокировке переднего колеса и последующей аварии.
  Себастьян Феттель остановился на трассе из за проблемы MGU-K.
  После контакта с Антонио Джовинацци болид Даниэля Риккардо получил повреждения.
  После столкновения с Антонио Джовинацци Ромен Грожан не смог продолжить Гран-при.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при России
Спорт в России в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Сентябрь 2019 года
2019 год в России